Hank Cheyne (Santa Maria, Califórnia, 13 de Agosto de 1958) é um ator estadunidense, mais conhecido por ter interpretado Ricardo Torres em Sunset Beach. Outros trabalhos notórios incluem Scott LaSalle em Another World e Anton em Saints & Sinners.

Biografia

Vida pessoal 
Nascido como Henry Garcia, Hank nasceu em 13 de Agosto de 1958, na pequena cidade de Santa Maria. Graduou-se em 1980 pela Universidade de Santa Clara, de onde saiu com um bacharelado em ciências contábeis. Logo depois, ele se formou em direito pela UCLA, e enquanto estudava por lá foi "descoberto".

Carreira 
Cheyne começou sua carreira como ator em 1986 ao ingressar no elenco de Another World. Em seguida, conseguiu um papel no filme The Education of Allison Tate como Pedro Aleman. Ao deixar Another World em 1988, Cheyne foi convidado a participar do filme Death Spa.

Em 1994 ele voltou ao cinema em papéis notórios como Franklin Blackstone no filme Viper, protagonizado por Lorenzo Lamas. No mesmo ano ele também trabalhou nos filmes Deep Red e Killing Obsession. No ano seguinte, Hank participou de um episódio de One West Waikiki e em 1997 foi convidado a integrar o elenco de Sunset Beach, onde permaneceu até o cancelamento em 1999.

Em 2007, Cheyne pôde ser visto em um papel recorrente em uma das telenovelas da rede MyNetworkTV, Saints & Sinners.

Filmografia

Televisão 
 2007 Saints & Sinners como Anton
 1999 Sunset Beach como Ricardo Torres
 1996 ER como Wong
 1995 One West Waikiki como Kona
 1988 Another World como Scott LaSalle

Cinema 
 2003 Wide and Open Spaces como Thomas
 1994 Viper como Franklin Blackstone
 1994 Deep Red como Bradley Parker
 1994 Killing Obsession como Randy
 1988 Death Spa como Robert
 1986 The Education of Allison Tate como Pedro Aleman

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Santa Maria (Califórnia)